Телешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Телешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Телешть.
 Телешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Лудешть.